Джилл Крейбас і Юлія Гергес були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Сандра Клеменшиц і Андрея Клепач виграли титул, у фіналі перемігши пару Крістіна Барруа і Елені Даніліду з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Gastein Ladies, парний розряд
2013